Сельское поселение Деревня Погореловка — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение Деревня Погореловка — в Перемышльском районе Калужской области.
 Сельское поселение Деревня Погореловка — в Юхновском районе Калужской области.